En France, plusieurs routes départementales de France portent le numéro 925 :
 Route départementale 925 (Aisne)
 Route départementale 925 (Ardennes)
 Route départementale 925 (Cher)
 Route départementale 925 (Eure-et-Loir)
 Route départementale 925 (Haute-Garonne)
 Route départementale 925 (Hautes-Pyrénées)
 Route départementale 925 (Indre)
 Route départementale 925 (Loir-et-Cher)
 Route départementale 925 (Loiret)
 Route départementale 925 (Nord)
 Route départementale 925 (Savoie)
 Route départementale 925b (Savoie)
 Route départementale 925 (Seine-Maritime)
 Route départementale 925 (Somme)

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français
 Réseaux routiers des départements : Aisne,  Ardennes, Cher, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Indre, Loir-et-Cher, Savoie, Seine-Maritime, Somme

925